Schweiziska mästare i fotboll koras sedan säsongen 1897/1898.

Namn på högstadivisionen 
 1897–1930 Serie A
 1930/1931 1. Liga 
 1931–1944 Nationalliga
 1944–2003 Nationalliga A
 2003– Axpo Super League

Mästare

Se även 
 Schweiziska cupen i fotboll
 Schweiziska superligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Switzerland - List of Champions, RSSSF.com

Mästare

fr:Championnat de Suisse de football#Palmarès